Agostino D'Incà – politico italiano
 Federico D'Incà – politico italiano